Förvandlingskonst kan syfta på:

 Förvandlingskonst – konsten att förvandla sig eller andra varelser eller föremål
 Förvandlingskonst (Hogwarts) – ett skolämne på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom

Se även
Hamnskiftare